

Localidades

Dohren (Emsland)
Dohren (Harburg)

Desambiguação